Štěrbina má více významů:
 úzká, protáhlá mezera mezi dvěma okraji těles
 slot (letectví)
 Štěrbina (Zabrušany), část obce Zabrušany v okrese Teplice
 Štěrbina (753 m), vrch v Jižních Brdech

Slovo se vyskytuje také ve spojení
štěrbinová závěrka – druh závěrky fotoaparátu
štěrbinový buben – obvykle dřevěný hudební nástroj bez membrány – idiofon

Externí odkazy